Amerikai Egyesült Államok
 Whites, település Washington államban

Egyéb
 Whites, családnév
 Whites, televíziós sorozat